High Life (litt. « grande vie »), également graphié Highlife ou HighLife, est une expression anglophone qui peut désigner :

Divertissement 

 , genre musical ghanéen apparu dans les années 1900 ;
 , chanson de Daft Punk présente sur l'album Discovery (2001) ;

 , film canadien de Gary Yates sorti en 2009.
 High Life, film de science-fiction germano-franco-britannique-polonais de Claire Denis (2018).

Annuaires mondain  
 High Life, annuaire mondain français fondé en 1879 ;
 High Life de Belgique, annuaire mondain belge fondé en 1880 sur le modèle du précédent.

Autres 
 High Life, magazine inflight de la compagnie aérienne British Airways créé en 1973
 HighLife, automate cellulaire créé en 1994